Geografia
1. Bèlgica
 Tilly, un antic municipi de Bèlgica, des del 1977 fusionat amb Villers-la-Ville
2. França
 Tilly (Yvelines), municipi al departament d'Yvelines
 Tilly (Indre), municipi al departament d'Yvelines
 Tilly-Capelle, municipi francès al departament del Pas de Calais

Persones
 Joan t'Serclaes de Tilly (1559-1632), general i mercenari durant la Guerra dels Trenta Anys
 Albert Octavius t'Serclaes de Tilly (1646-1715), militar espanyol, príncep d'Aragó i primer governador de Barcelona
 Claudi Frederic t'Serclaes, comte de Tilly (1648-1723), governador de Maastricht (1718-1723)
 Joseph Marie de Tilly (1837-1906), matemàtic belga